Weidauer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Gustav Weidauer (1810–1897), deutscher Jurist und liberaler Politiker
 Irmgard Kotte-Weidauer (1907–1991), deutsche Glasgestalterin
 Johannes Weidauer (* 1930), deutscher Politiker (NDPD)
 Marguerite Weidauer-Wallenda (1882–1972), deutsche Schaustellerin, erste Achterbahnbesitzerin in der Schweiz
 Sophie Weidauer (* 2002), deutsche Fußballspielerin
 Walter Weidauer (1899–1986), deutscher Politiker (KPD, später SED); Oberbürgermeister der Stadt Dresden